Numele de Constantin Anton poate să însemne:

Persoane 
 Constantin Anton, general român 
 Constantin Anton, profesor, autor și politician